Kerry può riferirsi a:

Persone
Benno Kerry – filosofo e psicologo austriaco
John Kerry – politico statunitense
Margaret Kerry – attrice e doppiatrice statunitense
Mark Kerry – ex nuotatore australiano
Matilda Kerry – ex modella e medico nigeriana
Norman Kerry – attore statunitense

Altro
Kerry – contea nella provincia del Munster, nella regione sud-occidentale della Repubblica d'Irlanda
Kerry GAA – formazioni di calcio gaelico e hurling della contea di Kerry
Kerry Group – azienda alimentare irlandese
Kerry – traghetto